Engenheiro Beltrão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Engenheiro Beltrão (ort), Paraná, 
 Engenheiro Beltrão (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar